Harris Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Harris Lake (New Hill, North Carolina)
 Harris Lake (Highlands, North Carolina)
 Harris Lake (New York)

Siehe auch:
 Lake Harris